Неболчское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Любытинском районе Новгородской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Неболчи.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новгородской области от 2 декабря 2004 года № 357-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Любытинского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Население

Состав сельского поселения

Археология 
При раскопках грунтового могильника у деревни Дрегли зафиксирован средневековый обряд «выкапывания» покойника, который обличали Серапион Владимирский (в 1273 г.) и Максим Грек (в 1506 г.).

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Новгородской области

Муниципальные образования Любытинского района
Сельские поселения Новгородской области